Daehnhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Johann Wilhelm Daehnhardt (1844–1892), deutscher Arzt und Hochschullehrer an der Universität Kiel
 Heinrich Daehnhardt (1876–1944), deutscher Diplomat und Offizier
 Rainer Daehnhardt (* 1941), deutsch-portugiesischer Historiker, Waffensammler und Sachbuchautor

Siehe auch:

 Denhardt
 Dähnhardt
 Dehnhard
 Dehnhardt